

Odonyme 
Plusieurs villes ou communes possèdent un quai Notre-Dame :

Belgique 
 Tournai

France 
 Chalonnes-sur-Loire
 Le Havre

Autre 
 Quai Notre-Dame est un film français réalisé en 1960.

Voir aussi 
 

Notre-Dame Quai